Назив Лешане може се односити на:

 Лешане (Сува Река), насељено место у општини Сува Реке, Косово и Метохија, Република Србија;
 Лешане (Апаче), насељено мето у општини Апаче, Република Словенија